Esistono più comuni francesi con questo nome

Ferrières – Charente Marittima
Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
Ferrières – Manica
Ferrières – Meurthe e Mosella
Ferrières – Oise
Ferrières – Alti Pirenei
Ferrières-en-Brie (Senna e Marna)
Ferrières – Somme
Ferrières – Tarn
Esiste anche un comune belga:
Ferrières (Belgio)  – provincia di Liegi

Pagine correlate 
Ferriere – pagina di disambiguazione
Ferrière – pagina di disambiguazione
La Ferrière – pagina di disambiguazione